Фрауэнкирхе () — название многочисленных церквей в немецкоязычных странах, посвящённых Богородице, Пресвятой Деве Марии:
 Фрауэнкирхе в Дрездене;
 Фрауэнкирхе в Мюнхене;

См. также 
 Либфрауэнкирхе (Мюнстер)
 Либфрауэнкирхе (Трир)
 Либфрауэнкирхе (Этлинген)